Dragoun ist der Familienname folgender Personen:
 Gert-Peter Dragoun (* um 1945), deutscher Internist und Nephrologe
 Petr Dragoun (* 1981), tschechischer Fußballspieler
 Walter Dragoun (1924–1996), tschechischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Dragon (Begriffsklärung)